Виссарион Васильевич Евсеев (6 июня 1852 года, станица Вёшенская — 1921 года, станица Каргинская) — священник церкви хутора Каргина, в котором проживала семья Шолоховых с 1909 по 1915, с 1919 по 1922, с 1924 по 1926, прототип персонажа романа «Тихий Дон» М. А. Шолохова.

Биография 
Виссарион Евсеев — сын протоиерея Свято-Троицкой церкви станицы Вёшенской. В 1875 году окончил Донскую духовную семинарию, в 1986 году рукоположен в священники Дмитриевской церкви Павловской епархии. В 1877 году согласно прошению переведён в Покровскую церковь хутора Каргинского. С 1889 года преподавал Закон Божий в церковно-приходской школе и в Каргинском мужском приходском училище, в котором в 1912—1914 годах учился М. А. Шолохов. за преподавания Закона Божия в школах и усердие пастырского служения Виссарион Васильевич был произведён в старшие священники, избран кандидатом в члены Совета местного благочиния. Виссарион Васильевич Евсеев имел награды: набедренник (1892), скуфью (1908), серебряную медаль в память царствования императора Александра III.

Г. Я. Сивоволов в книге «Тихий Дон»: рассказы о прототипах писал о Евсееве В. В.:

Этот факт подтверждает в своих воспоминаниях и Мария Петровна Шолохова:

В романе «Тихий Дон» отца Виссариона М. А. Шолохов изобразил под собственным именем:

Источники 
 Шолоховская энциклопедия/ Колл. авторов; глав. ред. Ю. А. Дворяшин; вступ. ст. М. М. Шолохов. — М.: Издательский дом «СИНЕРГИЯ», 2013. — 1216 с.: ил. ISBN 978-5-94238-022-9

Примечания

Литература

Ссылки 
 Духовенство области войска Донского 

Персонажи Михаила Шолохова
Тихий Дон
Преподаватели учебных заведений Русской православной церкви